Het wereldkampioenschap superbike van Imola 2012 was de tweede ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2012. De races werden verreden op 1 april 2012 op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari nabij Imola, Italië.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport
Mathew Scholtz en Kenan Sofuoğlu werden gediskwalificeerd vanwege het negeren van een ride through penalty.

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2012
Imola